Spojení písmene A a číslice 3 může mít různé významy:

 formát papíru 297 × 420 mm
 Audi A3 – automobil
 dálnice A3 – stejně označené dálnice v některých evropských zemích
 Douglas A-3 Skywarrior – americký strategický bombardér
 a3 – pole šachovnice

Externí odkazy